Алоа може да се отнася за:
 град Алоа, Шотландия
 древна държава Алоа, на територията на днешен Судан